Knill:
 Alan (Richard) Knill (* 1964, Slough), um treinador e futebolista galês
 Christoph Knill (* 1965), cientista político alemão (de)
 John Knill (1733, Callinton  1811) (en)
 Monika Knill-Kradolfer (* 1972), personalidade política suíça (SVP) (fr)
 Paolo Knill (* 1932), arteterapeuta e cientista suíça (de)
 Richard Knill (1787  1857), missionário inglês (en)
 Richard Knill Freeman (1840, Stepney  1904), arquiteto britânico (fr)

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes da língua inglesa